SFB steht für:
 Orlando Sanford International Airport im US-Bundesstaat Florida als IATA-Code
 Saarländischer Fußballbund, Vorgänger des Saarländischen Fußballverbands
 San Francisco Ballet, eine US-amerikanische Ballettkompanie
 Sender Freies Berlin, eine ehemalige Rundfunkanstalt in der ARD
 Side-Fire-Box, die Feuerkammer des klassischen Barbecue-Smokers
 Solid State Fermentation Bioreactor, der englische Begriff für Feststoff-Bioreaktor
 Sonderforschungsbereich, eine Forschungsinstitution der Deutschen Forschungsgemeinschaft
 Spezialforschungsbereich, ein Förderinstrument des österreichischen Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung
 Spiez-Frutigen-Bahn, einer ehemaligen schweizerischen Bahngesellschaft und Teil der späteren BLS Lötschbergbahn
 Syndikalistischer Frauenbund
 Sozialistischer Frauenbund Westberlin, siehe Frauenbewegung#Sozialistischer Frauenbund Westberlin (SFB)

SFB als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Oberspreewald-Lausitz (für Senftenberg)

SfB steht für:
 Systematik für Bibliotheken, eine monohierarchische Aufstellungssystematik für öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken

sfb steht für:
 Langue des signes de Belgique francophone (ISO-639-3-Code), französisch-belgische Gebärdensprache
 Sfb Bildungszentrum

SFB